

Optique 
En optique, un réflecteur est un dispositif qui réfléchit la lumière. Plusieurs dispositifs portent ce nom :
 en photographie et en cinéma, un réflecteur est une surface réfléchissante utilisée pour rediriger la lumière vers un sujet ou une scène ;
 en astronomie, un réflecteur est un télescope ;
 un réflecteur lunaire est un système de trois miroirs perpendiculaires posé sur le sol lunaire et permettant de mesurer la distance Terre-Lune;
en architecture, un réflecteur est une surface réfléchissante utilisée pour rediriger la lumière naturelle à l'intérieur des logements sombres.

Physique nucléaire 
En physique nucléaire, un réflecteur de neutrons est un matériau qui réfléchit les neutrons.

Bâtiment 
 Un réflecteur de radiateur, un dispositif de réduction des pertes de chaleur.

Cryptologie 
En cryptologie, un réflecteur est un composant présent dans certaines machines à chiffrer munies de rotors.